Terry Taylor (1948) –  musicista britannico
 Terry Taylor (1955) –  ex wrestler statunitense
 Terry Taylor (1961) –  ex giocatore di football americano statunitense
 Terry Taylor (1964) –  ex giocatore di baseball statunitense
 Terry Taylor (1999) –  cestista statunitense
 Terry Taylor (2001) –  calciatore britannico
 Terry Scott Taylor (1950) –  autore e discografico americano